Le Ying Yang Huo est une plante vivace rampante originaire d'extrême Orient. Les feuilles de la plante sont récoltées au moment de la floraison et sont utilisées dans des préparations pharmacologiques et aphrodisiaques.

Une quinzaine de plantes du genre Epimedium sont désignées sous ce nom.

Plante médicinale
Berberidaceae
Nom de plante ambigu